Дору може да се отнася за:

 Копие (Древна Гърция)
 Дору Белимаче (), арумънски активист, деец и терорист на Желязната гвардия (Легиона на Архангел Михаил)
 Дору Давидович () е румънски военен летец, писател и уфолог от еврейски произход